Montoulieu (Arieja)
 Montoulieu (Erau)
 Montoulieu-Saint-Bernard